Символ ?? или ⁇ может означать:
 В шахматной нотации — обозначение для ошибочного хода, который может привести к проигрышу или упущенному выигрышу. См. зевок.
 Оператор null-объединения в языке программирования C#.

Примечания

Ссылки